Burgruine Winterstein steht für:

 Burgruine Winterstein (Simmelsdorf), Ruine einer Höhenburg in Bayern
 Burgruine Winterstein (Waltershausen), ehemalige Wasserburg in Thüringen